Ле-Мени́ль-Бенуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Сен-Севе-Кальвадос. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14415.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 52 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 32 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 26 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 84,6 %). Из 26 активных жителей работали 23 человека (12 мужчин и 11 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 6 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Мениль-Бенуа 

Коммуны департамента Кальвадос